Nokia 1200 - двухдиапазонный мобильный телефон GSM фирмы Nokia 2007 года.

Технические характеристики

Ссылки 
 http://www.mobile-review.com/review/nokia-1200.shtml
 http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=1716
  http://zoom.cnews.ru/microsoft_lumia/card/43863/nokia-1200
 http://www.mforum.ru/phones/tests/060781.htm
 Описание на сайте onliner.by 

1200